Amphoe Mueang Prachin Buri (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Prachin Buri. Die Provinz Prachin Buri liegt im Osten der Zentralregion von Thailand.

Lage 
Prachin Buri liegt am östlichen Rand der Zentralebene und ist etwa 90 Kilometer von der Hauptstadt Bangkok entfernt. Die Umgebung wird von zahlreichen Kanälen, den Khlongs, durchzogen.

Benachbarte Landkreise (von Osten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Prachantakham, Si Maha Phot, Si Mahosot und Ban Sang der Provinz Prachin Buri, sowie Amphoe Pak Phli der Provinz Nakhon Nayok.

Ausbildung 
In Amphoe Mueang Prachin Buri befindet sich ein Nebencampus der King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Prachin Buri ist in 13 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 144 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Prachin Buri (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Mueang.

Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Ban Na Prue (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Noen Hom.
 Khok Makok (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Non Hom.

Außerdem gibt es elf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Rop Mueang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Rop Mueang.
 Wat Bot (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wat Bot.
 Bang Decha (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Decha.
 Tha Ngam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Ngam.
 Dong Phraram (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Bang Boribun, Dong Phraram.
 Ban Phra (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Phra.
 Khok Mai Lai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Mai Lai.
 Mai Khet (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mai Khet.
 Dong Khilek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Dong Khilek.
 Noen Hom (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Noen Hom.
 Non Hom (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Non Hom.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Prachin Buri von amphoe.com (in Thai)

Mueang Prachin Buri